Elektroniczny transfer środków (ang. electronic funds transfer) – elektroniczny transfer pieniędzy
 Techniki Emocjonalnej Wolności (ang. Emotional Freedom Techniques) – narzędzie medycyny alternatywnej